Кен Годж (,  25 червня 1944, Бірмінгем) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Його син Кен Годж (молодший) також хокеїст.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Бізонс», «Нью-Гейвен Найтгоукс» та «Бінгемтон Дастерс».

Чотрирнадцять років своєї кар'єри він відіграв в одній ланці з Роном Мерфі та Філом Еспозіто.

Загалом провів 978 матчів у НХЛ, включаючи 97 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1970, 1972.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1971, 1973, 1974.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1971, 1974.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ